Le patronyme Rosenmüller est commun à plusieurs personnalités :

 Ernst Friedrich Karl Rosenmüller (1768-1835), orientaliste et théologien allemand ;
 Johann Rosenmüller (1617-1684), compositeur allemand ;
 Johann Christian Rosenmüller (1771-1820), chirurgien et anatomiste allemand, d'après qui est nommée la fossette de Rosenmüller ;
 Johann Georg Rosenmüller (1735-1815), théologien allemand ;
 Marcus H. Rosenmüller (1973- ), cinéaste allemand.

Patronyme allemand